Олтарже́вский () — польская фамилия. Фамилия образована от прозвища Олтаржевый, которое ведёт своё начало от польского «ołtarz» — «алтарь»

Известные носители:
 Олтаржевский, Вячеслав Константинович  (1880—1966) — русский и советский архитектор, крупнейший специалист по высотному строительству.
 Олтаржевский, Георгий Константинович (1879—1953) — московский архитектор и предприниматель-домовладелец, автор проектов доходных домов.
 Олтаржевский, Дмитрий Георгиевич (1913—1996) — советский архитектор, преподаватель, участник ВОВ. 
 Олтаржевский, Михаил Степанович (?—?) — управитель Серебрянского завода в 1901―1909 годах.

См. также 
 Феодосий (Олтаржевский)  (1867—1914) — епископ Оренбургский и Тургайский Русской православной церкви